La Primera División 1976 è stata la 48ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 10ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Fase preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo per il titolo

Gruppo per la retrocessione

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Playoff per il primo posto
Boca Juniors 2-1 Quilmes

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Playoff per il primo posto
Talleres de Córdoba 3-1 Newell's Old Boys

Quarti di finale
Boca Juniors 2-1 Banfield
River Plate 2-1 Quilmes
Huracán 2-0 Newell's Old Boys
Talleres de Córdoba 4-0 Unión de Santa Fe

Semifinali
Boca Juniors 1-0 Huracán
River Plate 1-0 Talleres de Córdoba

Finale
Boca Juniors 1-0 River Plate

Classifica marcatori

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Argentina 1976 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1976
Campionato argentino di calcio